Качановский сельский совет () — входит в состав
Гадячского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Качаново.

История 
 1692 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Качаново 
 с. Выришальное 
 с. Новоселовка 
 с. Степовое
 с. Дачное

Примечания